Amerikai Egyesült Államok
Gilley, település Kentucky államban
Gilley, település Virginia államban
 Franciaország
Gilley, település Doubs megyében
Gilley, település Haute-Marne megyében